Nova Fátima (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Nova Fátima (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná